Jeff Waugh est une personnalité importante dans le domaine du logiciel libre.

Connu sous le pseudonyme de jdub, cet Australien a été surtout impliqué dans le développement du logiciel GNOME en tant que release manager et membre du comité directeur de la GNOME Foundation.

En 2004, il rejoint Mark Shuttleworth dans l'entreprise Canonical Ltd pour lancer l'aventure Ubuntu Linux. Il était alors responsable « Communauté & Marketing » pour Ubuntu chez Canonical, voyageant sans cesse d'un point à un autre pour promouvoir Ubuntu.

En juillet 2006, il annonce qu'il quitte Canonical Ltd pour se concentrer à nouveau pleinement au projet GNOME.

Excellent communicateur à l'humour ravageur, les conférences de Jeff Waugh sont célèbres pour la quantité d'interjections que l'on peut y trouver : « Rock 'n' roll », « Awesome! Awesome! ».

Jeff Waugh a aussi été président du Sydney Linux Users Group, s'occupe de l'organisation de la conférence annuelle linux.conf.au et a codé en python le script planet, script à l'origine de planet.gnome.org, planet.ubuntu.com…

Jeff Waugh est marié à Pia Waugh, elle-même active dans le domaine du logiciel libre en Australie.

Notes

Lien externe 
 
 
 Le blog personnel de Jeff Waugh

Waugh, Jeff
Waugh, Jeff
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)